Figline bezeichnet die italienischen Orte

 Figline di Prato, Ortsteil von Prato, Provinz Florenz, Region Toskana.
 Figline Valdarno, Gemeinde in der Provinz Florenz, Region Toskana.
 Figline Vegliaturo, Gemeinde in der Provinz Cosenza, Region Kalabrien.